Карл Хеллинг (, 10 августа 1904, Луккенвальде — 15 августа 1937, Берлин) — немецкий шахматист, мастер. Двукратный чемпион Берлина. В составе сборной Германии участник шахматной олимпиады 1931 г.

Учился в Хемнице, был членом местного шахматного клуба. Позже получил инженерное образование в Берлине.

Работал в издательстве «Scherl-Verlag» (выпускало книги по интеллектуальным играм).

Играл в остроатакующем тактическом стиле.

Умер после короткой тяжелой болезни.

Спортивные результаты

Литература 
 Helmut Wieteck: Schach-Mekka Berlin in den „roaring twenties“, Rochade Europa, Maintal, Februar 1995, S. 56 ISBN 3-920748-18-2

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии